Tomillo sansero puede referirse a:
El nombre común de la planta Frankenia thymifolia.
El nombre común de la planta Lavandula stoechas.